Personen
Aat Nederlof (1970), een Nederlands acteur
Anita Sara Nederlof (1990), een Nederlandse zangeres, actrice en presentatrice
Arie Nederlof (1908–1988), een Nederlands classicus en schoolbestuurder
Bert Nederlof (1946–2018), een Nederlands sportjournalist
Jaap Nederlof (1933), een Nederlands politicus
Joan Nederlof (1962), een Nederlandse actrice en scenarioschrijfster
Lex Nederlof (1966), een Nederlands wielrenner
Norbert Nederlof (1954), een Nederlandse hockeytrainer en -coach en musicus

Zie ook
Arrest Van Geest/Nederlof